Coeloplana är ett släkte av kammaneter. Coeloplana ingår i familjen Coeloplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Coeloplana